Los Ríos kan syfta på följande platser:

Chile 

 Región de Los Ríos, region,

Dominikanska republiken 

 Los Ríos, Baoruco, Baoruco,

Ecuador 

 Los Ríos (provins),

Mexiko 

 Los Ríos, Zacatecas, ort, Jerez, 
 Los Ríos, Querétaro Arteaga, ort,